San Cristobal eller San Cristóbal kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 San Cristóbal (kommun), Argentina, Santa Fe, 
 San Cristóbal, Argentina, Santa Fe,

Colombia 

 San Cristóbal (kommun), Colombia, 
 San Cristóbal, Colombia,

Dominikanska republiken 

 San Cristóbal (provins), 
 San Cristóbal, Dominikanska republiken, kommun, 
 Cristóbal, Dominikanska republiken, ort, Independencia,

Guatemala 

 Municipio de San Cristóbal Verapaz, kommun i Departamento de Alta Verapaz
 San Cristóbal Verapaz, ort, Departamento de Alta Verapaz, 
 Municipio de San Cristóbal Totonicapán, kommun i Departamento de Totonicapán
 San Cristóbal Totonicapán, kommunhuvudort, Departamento de Totonicapán, 
 Municipio de San Cristóbal Cucho, kommun i Departamento de San Marcos
 San Cristóbal Cucho, kommunhuvudort, Departamento de San Marcos, 
 Municipio de San Cristóbal Acasaguastlán. kommun i Departamento de El Progreso
 San Cristóbal Acasaguastlán, kommunhuvudort, Departamento de El Progreso,

Kuba 

 San Cristobal, Kuba, Artemisa,

Mexiko 

 San Cristóbal Ecatepec, Delstaten Mexiko, 
 Carlos A. Carrillo (ort), Veracruz, 
 San Cristóbal, Guanajuato, Irapuato, 
 San Cristóbal, La Piedad, 
 San Cristóbal, Epitacio Huerta, 
 San Cristóbal, Veracruz, Jesús Carranza, 
 San Cristóbal, Nuevo León, García, 
 San Cristóbal de las Casas (kommunhuvudort i Mexiko), Chiapas, San Cristobal De Casas, 
 San Cristóbal Amatlán (kommunhuvudort), Oaxaca, 
 San Cristobal, Querétaro Arteaga,

Nicaragua
 San Cristóbal (vulkan) – en vulkan

Spanien 

 San Cristóbal, Kantabrien, Provincia de Cantabria, 
 Mesia (ort i Spanien), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Cea (ort i Spanien, Galicien), Provincia de Ourense,

Venezuela 

 San Cristóbal, Venezuela, delstatshuvudstad, Táchira,